Evangelische Kerk in Duitsland (Evangelische Kirche in Deutschland)
Evangelische Kirche (Kaldenkirchen)
Evangelische kerk Konz-Karthaus
Evangelische Kerk (Saarburg)
Bond van Evangelische Kerken in de DDR
Evangelisch christendom